Сергей Рачинский:
 Рачинский, Сергей Александрович (1833—1902) — российский педагог, просветитель, ботаник и математик, член-корреспондент Императорской академии наук.
 Рачинский, Сергей Анатольевич (род. 1970) — российский тяжелоатлет, гиревик.